Грисель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Население — 79 человек (на 2010 год).

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Grisel
 
 Rutas CAI : Grisel
 

Муниципалитеты Сарагосы